Zu Juwayni siehe:

 al-Dschuwainī
 Ata al-Mulk Dschuwaini